Thérèse Leduc peut désigner :

Personnes 
 Thérèse Leduc (1919-2013),  journaliste, animatrice de télévision et productrice française
 Thérèse Leduc (1934-1988), skieuse alpine